Schilhan ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schilhan (* 1952), deutscher Priester und römisch-katholischer Theologe
 Michael Schilhan (* 1964), österreichischer Theater- und Opernregisseur sowie Theaterintendant